Опыт Ламмерта — физический эксперимент 1929 года, поставленный немецким физиком-экспериментатором Бертольдом Ламмертом для подтверждения распределения Максвелла.

В опыте используется ящик с газом, молекулы которого вылетают через отверстие наружу. Диаметр отверстия много меньше длины свободного пробега молекул, молекул в ящике много, так что исчезновение вылетающих не меняет имеющееся распределение по скоростям внутри ящика. Колёса селектора, на поверхности которых находятся выступы, пропускающие или останавливающие летящие молекулы, вращаются с угловой скоростью . Так, преодолев первое колесо, молекула летит расстояние  до второго, которое за это время поворачивается на угол . Выполняется соотношение:
 
Так, регулируя ,  и , можно пропускать только молекулы с определённой скоростью . Пролетевшие через второе колесо молекулы оставляют след на пластине. Проведя эксперимент для различных значений , можно получить экспериментальную картину распределения скоростей в исследуемом газе. 

В результате эксперимента было подтверждено распределение Максвелла с гораздо большей точностью, нежели в опыте Штерна 1920 года, дававшего приближённые сведения о характере распределения. Схема эксперимента сходна с опытом, проведённым в 1927 году американским физиком-экспериментатором Джоном Элдриджем, однако именно опыт Ламмерта признаётся как подтвердивший распределение Максвелла экспериментально.

Литература 
 
 
 
  
Молекулярная физика
Физические эксперименты